Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Albuquerque 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Meredith McGrath e Anne Smith che hanno battuto in finale Peanut Louie e Wendy White 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Katrina Adams /  Jana Novotná (semifinali)

 Meredith McGrath /  Anne Smith (campionesse)
 Peanut Louie /  Wendy White (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Albuquerque 1990